A Base Naval do Rio de Janeiro é uma base militar da Marinha do Brasil, localizada na Ilha de Mocanguê, em Niterói, estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Foi criada em 1986 ao abrigo da portaria ministerial n.º 0506 de 15 de maio, substituindo a Estação Naval do Rio de Janeiro.

Ligações externas 

Bases da Marinha do Brasil
Niterói